Dorotheenstraße 1 steht für folgende Gebäude:

 Dorotheenstraße 1 (Bad Homburg)
 Erlöserkirche (Bad Homburg)
 Dorotheenstraße 1 (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Nordstadt (A–F)
 Dorotheenstraße 1 (Buckau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Buckau (Magdeburg)